Llista dels 353 municipis (communes) del departament francès del Gard.

 (CAA) Communauté d'agglomération du Grand Avignon, creada el 2001, amb la major part al departament de la Vaucluse.
 (CAC) Communauté d'agglomération d'Alès, creada el 2000.
 (CAN) Communauté d'agglomération Nîmes Métropole, creada el 2002.
 (CCR) Communauté de communes Rhôny Vistre Vidourle, creada el 2001.
 (CPC) Communauté de communes de Petite-Camargue

Gard